Emu Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

in New South Wales:
 Emu Creek (Apsley River), Nebenfluss des Apsley River (Macleay River)

im Northern Territory:
 Emu Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River
 Emu Creek (Katherine River), Nebenfluss des Katherine River
 Emu Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Golf von Carpentaria)
 Emu Creek (Wilton River), Nebenfluss des Wilton River

in Queensland:
 Emu Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken River (Bowen River)
 Emu Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River
 Emu Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River
 Emu Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer)
 Emu Creek (Kennedy River), Nebenfluss des Kennedy River
 Emu Creek (Lynd River), Nebenfluss des Lynd River
 Emu Creek (Morehead River), Nebenfluss des Morehead River
 Emu Creek (O’Shannassy River), Nebenfluss des O’Shannassy River (Gregory River)
 Emu Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Golf von Carpentaria)
 Emu Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River
 Emu Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek)
 Emu Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh River

in Victoria:
 Emu Creek (Bundara River), Nebenfluss des Bundara River

in Western Australia:
 Emu Creek (Coongan River), Nebenfluss des Coongan River